Plusieurs navires ont porté le nom de Bretagne, d'après la région du même nom.

Civils 
 , un paquebot lancé en 1886 et transformé en transport de troupes durant la Première Guerre mondiale ;
 la , un paquebot de la société générale des transports maritimes lancé en 1951 et revendu en 1961 ;
 le Bretagne, un car-ferry de la compagnie Brittany Ferries mis en service en 1989 ;
 le Flandria, un paquebot construit en 1922 a porté le nom de Bretagne en 1936 avant d'être torpillé par les Allemands en 1939.

Militaires 
Plusieurs navires de la Marine française ont porté ce nom :
 la Bretagne, un navire de ligne de 110 canons lancé en 1766 ;
 la , un navire de ligne à vapeur de 130 canons lancé en 1855 ;
 la  a porté le nom de Bretagne de 1880 à 1894 ;
 le Fontenoy a porté le nom de Bretagne en 1894 ;
 la , un cuirassé de classe Bretagne lancé en 1913 et coulé en 1940 ;
 la , une frégate multi-missions de la classe Aquitaine lancée en 2016.

Nom de bateau de la Marine française